Als Terra Roxa wird ein Bodentyp in den Tropen Brasiliens bezeichnet.

Terra Roxa ist zudem der Name folgender Gemeinden in Brasilien:

 Terra Roxa (Paraná), Bundesstaat Paraná 
 Terra Roxa (São Paulo), Bundesstaat São Paulo